Sobral – miasto w Brazylii

3 miejscowości w Portugalii

 Sobral – miejscowość w gminie Carregal do Sal
 Sobral – miejscowość w gminie Mortágua
 Sobral – miejscowość w gminie Oleiros